AS Fabril do Uíge, popularmente conhecido somente como Fabril, é um clube de futebol da cidade de Uíge, a capital da província de Uíge, em Angola. Disputou o Girabola - Primeira Divisão Angolana de Futebol pela última vez em 1988.

Clubes de futebol de Angola